Джон Белл Гурли (; ) — канадский футболист, чемпион летних Олимпийских игр 1904.

На Играх 1904 в Сент-Луисе Гурли выступал за сборную Канады. Выиграв два матча, он занял первое место и получил золотую медаль.

Спортсмены по алфавиту
Футболисты по алфавиту
Футболисты Канады
Футболисты на летних Олимпийских играх 1904 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1904 года
Олимпийские чемпионы от Канады
Олимпийские чемпионы по футболу